Apparente libertà è una canzone di Giancarlo Ferrari, scritta nel 2005 e pubblicata nel 2008. Al momento della sua pubblicazione era la canzone pop più lunga del mondo..

Ha una durata di 76 minuti e 47 secondi, 150 pagine di spartito e più di 700 versi ed è stata composta nel 2005 dal musicista italiano Giancarlo Ferrari, membro fondatore della gothic rock band Some Sad Clowns.

Nel 2008 è stata pubblicata su CD, disponibile gratuitamente, la cui bassa qualità della traccia vocale, forse dovuta al cattivo stato di salute dell'interprete (vittima di un grave incidente stradale nel 1998), rende spesso difficile la comprensione del testo, il quale affronta come argomenti le distorsioni della storia, il razzismo, il tifo politico, l'inquinamento, la schiavitù e le illusioni della classe lavoratrice e la falsa informazione che rende impossibile l'attuazione della democrazia. Secondo Barbara Bozzola è stata scritta per cercar "di svegliare le coscienze", un invito a riflettere colla propria testa e "a non arrendersi mai", pur nella paura di sbagliare.

La musica, realizzata al sintetizzatore, dopo l'apertura synthpunk si spinge sul genere minimale e di meno facile ascolto.

Note